Bolotin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Bolotin (1888–1924), US-amerikanischer Arzt und Blindenaktivist
 Michael Bolotin, Geburtsname von Michael Bolton (* 1953), US-amerikanischer Pop-Musiker
 Sergei Wladimirowitsch Bolotin (* 1954), russischer Mathematiker
 Wladimir Wassiljewitsch Bolotin (1926–2008), russischer und Hochschullehrer